Паню́тин — русская фамилия. Панютины — дворянский род.

Известные носители 
 Панютин, Василий Константинович(1788—1855) — генерал-майор, филантроп и благотворитель.
 Панютин, Всеволод Фёдорович (1833—1895) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Панютин, Константин Константинович (1936—2009) — зоолог, специалист по рукокрылым.
 Панютин, Лев Константинович (1831—1882) — русский поэт и писатель.
 Панютин, Олег Викторович (род. 1983) — азербайджанский спортсмен-паралимпиец.
 Панютин, Степан Фёдорович (1823—1885) — тайный советник, статс-секретарь, Виленский губернатор, главный уполномоченный Красного Креста во время русско-турецкой войны 1877-78 гг.
 Панютин, Фёдор Сергеевич (1790—1865) — русский генерал от инфантерии, Варшавский военный губернатор, член Государственного совета, отец В. Ф. и С. Ф. Панютиных.

 Панютина, Любовь Феликсовна (род. 1970) — советская и российская саночница, двукратная чемпионка мира по натурбану.
 Панютина, Светлана Анатольевна (род. 1967) — советская и российская биатлонистка.

Примечания